Der Fünfkampf der Männer bei den Olympischen Spielen 1924 in Paris wurde am 7. Juli 1924 ausgetragen. Dreißig Athleten nahmen bei der letzten olympischen Ausrichtung dieser Disziplin teil.

Olympiasieger wurde wie schon bei den letzten Olympischen Spielen der Finne Eero Lehtonen. Die Silbermedaille gewann der Ungar Elemér Somfay, Bronze ging an den US-Athleten Robert LeGendre.

Durchführung des Wettbewerbs 
Alle dreißig Starter traten zu den ersten drei Disziplinen (Weitsprung, Speerwurf und 200-Meter-Lauf) an. Die Reihenfolge ergab sich aus der Addition der in den einzelnen Disziplinen erzielten Platzierungen. Nach diesen drei Übungen qualifizierten sich nur die zwölf besten Athleten für den folgenden Diskuswurf. Die Punkte der verbliebenen Sportler wurden nun neu berechnet, indem aus den bereits absolvierten drei Disziplinen nur noch die Platzierungen dieser besten zwölf berücksichtigt wurden. Zum abschließenden Lauf über 1500 Meter traten dann nur noch die sechs besten Athleten an.

Teilnehmer 
Folgende dreißig Athleten aus fünfzehn Ländern nahmen an dem olympischen Wettkampf teil:

Disziplinen

Weitsprung 
Robert LeGendre gelang im Weitsprung mit 7,77 m ein neuer Weltrekord. Den zuvor bestehenden Rekord seines Landsmannes Edward Gourdin übertraf er um acht Zentimeter. LeGendre war nicht für den Spezialweitsprung qualifiziert, da er bei den US-amerikanischen Ausscheidungen in dieser Disziplin nicht angetreten war.

Speerwurf

200 Meter 
Nach dem 200-Meter-Lauf qualifizierten sich die besten zwölf Athleten – blau unterlegt – für die vierte Disziplin, den Diskuswurf, die anderen schieden aus. Das Klassement der verbliebenen zwölf Athleten wurde neu berechnet, alle Positionen der ausgeschiedenen Athleten wurden gelöscht, die verbliebenen Starter rückten in den Punkteplätzen nach.

Diskuswurf 
Nach dem Diskuswurf qualifizierten sich die besten sechs Athleten – blau unterlegt – für die fünfte und letzte Disziplin, den 1500-Meter-Lauf, die anderen schieden aus.

1500 Meter 
 Klassement

Endstand 

Datum: 7. Juli 1924

Der Finne Eero Lehtonen, der diesen Wettbewerb bereits 1920 gewonnen hatte, war auch diesmal erfolgreich. Er errang die Goldmedaille vor dem Ungarn Elemér Somfay und dem US-Amerikaner Robert LeGendre. Dem Bronzemedaillengewinner LeGendre war dabei das Kunststück gelungen, im Weitsprung mit 7,77 m einen neuen Weltrekord aufzustellen. Für die Teilnahme am Wettkampf im Weitsprung, der einen Tag später stattfand, hatte sich LeGendre nicht an den Olympiaqualifikation seines Landes beteiligt.

Berechnet man die Ergebnisse mit der heute geltenden Zehnkampftabelle, so hätte LeGendre den Wettkampf gewonnen. Aber als Grundlage müssen die für diese Disziplin vorher festgelegten und geltenden Regeln der Maßstab sein.

Literatur 
 Ekkehard zur Megede, Die Geschichte der olympischen Leichtathletik, Band 1: 1896–1936, Verlag Bartels & Wernitz KG, Berlin, 2. Auflage 1970, S. 172

Weblinks 
 SportsReference pentathlon, web.archive.org, sports-reference.com (englisch), abgerufen am 10. September 2017
 VIIIeme Olympiade, Paris 1924, Rapport Officiel du Comité Olympique Français, französisch (PDF; 85.594 KB), abgerufen am 6. Juni 2021
 Olympedia, 1924 Summer Olympics, Athletics Pentathlon, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 6. Juni 2021
 Olympic Games Paris 1924, Athletics, pentathlon men, Seite des IOC zur Leichtathletik bei den Olympischen Spielen 1924, olympic.org (englisch), abgerufen am 6. Juni 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1924